Il singolare del Puerto Rico Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Stephanie Rehe era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale Gigi Fernández.

Anne Minter ha battuto in finale 2–6, 6–4, 6–3 Mercedes Paz.

Teste di serie

  Stephanie Rehe (quarti di finale)
  Patty Fendick (primo turno)
  Bettina Fulco (secondo turno)
  Anne Minter (campionessa)

 Neige Dias (semifinali) 
 Gretchen Magers (quarti di finale) 
 Mercedes Paz (finale) 
 Gigi Fernández (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Puerto Rico Open 1988